Deutschlandpokal ist der Name verschiedener Sportveranstaltungen, unter anderem:

 im Fechten, siehe Deutscher Fechter-Bund#Breitensport
 im Feuerwehrsport, siehe Feuerwehrsport#Deutschlandpokal des DFV
 im Floorball, siehe Floorball Deutschland Pokal und Floorball Deutschland Pokal (Frauen)
 im Grasski, siehe Deutschlandpokal (Grasski)
 im Softball, siehe Softball-Bundesliga#Deutschlandpokal
 im Tischtennis, siehe Deutschlandpokal (Tischtennis)

Siehe auch:
 Deutschland-Cup (Begriffsklärung)